Bernhard Eckstein (ur. 21 sierpnia 1935 w Zwickau, zm. 2017) – były niemiecki kolarz szosowy reprezentujący NRD.
 Emma Eckstein (ur. 28 stycznia 1865, zm. 30 lipca 1924) – wczesna pacjentka Sigmunda Freuda.
 Ernst Eckstein (ur. 1897, zm. 8 maja 1933 we Wrocławiu) – adwokat niemiecki, członek i jeden z przywódców wrocławskiego oddziału SPD,
 Franz Eckstein (ur. ok. 1689, zm. 1741) – malarz.